Большо́й Двор:

 Населённые пункты
 Большой Двор — деревня в Коношском районе Архангельской области
 Большой Двор — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области
 Большой Двор — деревня в Вашкинском районе Вологодской области
 Большой Двор — деревня в Нижнешарденгском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области
 Большой Двор — деревня в Усть-Алексеевском сельском поселении Великоустюгского района Вологодской области
 Большой Двор — деревня в Вологодском районе Вологодской области
 Большой Двор — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Большой Двор — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Боровецкое сельское поселение.
 Большой Двор — деревня в Сокольском районе Вологодской области, Нестеровское сельское поселение.
 Большой Двор — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Воскресенское сельское поселение.
 Большой Двор — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Коротовское сельское поселение.
 Большой Двор — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Тоншаловское сельское поселение.
 Большой Двор — деревня в Череповецком районе Вологодской области, Ягницкое сельское поселение.
 Большой Двор — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Большой Двор — деревня в Самойловском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области
 Большой Двор — деревня в Большедворском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области
 Большой Двор — посёлок при железнодорожной станции в Большедворском сельском поселении Бокситогорского района Ленинградской области
 Большой Двор — деревня в Тихвинском районе Ленинградской области
 Большой Двор — в Павлово-Посадском районе Московской области
 Большой Двор — деревня в Вохомском районе Костромской области.
 Большой Двор — деревня в Октябрьском районе Костромской области.
 Большой Двор — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Большой Двор — деревня в Спировском районе Тверской области.

 Другое
 Большой Двор — железнодорожная станция Октябрьской железной дороги

См. также 
 Большой Двор-1 — деревня в Белозерском районе Вологодской области.